En chimie, le terme « azine » peut désigner deux familles de composés différentes :
 les azines, composés organonitrés de formule générale RR'C=N-N=CRR', issus de la condensation de deux composés carbonylés avec une hydrazine ;
 les azines, composés hétérocycliques, dérivés de la pyridine, appelée « azine » dans la  nomenclature Hantzsch-Widman (1887-1888).

Bien que la nomenclature Hantzsch-Widman a été officiellement adoptée par l'IUPAC en 1957, les nomenclatures de chimie organique (Compendium of Chemical Terminology ou « Gold Book ») récentes ne mentionnent que le premier usage.

Notes et références